Пётр Заха́рович Кали́нин (; 12 октября 1902 года, дер. Ольховики, Витебская губерния, Российская империя, — 12 декабря 1966 года, г. Минск, БССР, СССР) — советский государственный и партийный деятель, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Полковник.

Биография 
Родился в деревне Ольховики (ныне Глубокский район, Витебская область, Республика Беларусь).

С 1924 года по 1926 год служил в РККА.

С 1926 года на административной работе в Сиротинском районе Витебской области.

В 1928 году вступил в ВКП(б). Участник проведения коллективизации в Белоруссии и массового раскулачивания.

В 1937 году - окончил Республиканскую школу пропагандистов при ЦК КП(б)Б.

В 1938 году — заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КП(б) Белоруссии. С 1939 года — заместитель народного комиссара земледелия БССР, затем 1-й секретарь Вилейского обкома КП(б)Б.

В 1941 году — окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б). В 1941—1944 годах — 2 секретарь ЦК КП(б) Белоруссии.

В 1941—1942 годах — член Военного совета 21-й армии, затем заместитель начальника штаба партизанского движения при Военном совете Западного фронта.

С сентября 1942 года возглавлял Белорусский штаб партизанского движения.

С 1944 года — 1 секретарь Гродненского обкома КП(б) Белоруссии. На этой должности продвигал идеи развития перерабатывающей промышленности в Гродненской области, автор идеи создания первого сахарного завода на территории БССР в поселке Скидель (ныне город в Гродненском районе) и куратор стремительного развития данного населенного пункта.

С 1948 года — заместитель Председателя Совета Министров БССР. С 1951 года — министр совхозов, дорожного и транспортного хозяйства, хлебопродуктов БССР. С апреля 1959 года — советник Совета Министров БССР.

В 1940—1952 годах — член ЦК КПБ, в 1946—1958 годах — депутат Верховного Совета СССР, в 1938—1955 годах и в 1959—1963 годах — депутат Верховного Совета БССР.

Автор книги «Партизанская республика».

Награды 
 2 ордена Ленина,
 Орден Суворова I степени (05.08.1944),
 Орден Отечественной войны I степени,
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степеней,
 Медаль «За оборону Москвы»,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (Польша)
 другие награды

Память 
В 1967 году Постановлением Совета Министров БССР имя П. З. Калинина было присвоено восьмилетней школе в деревне Лесковичи (Шумилинский район, Витебская область) и Скидельскому сахарному заводу (ныне ОАО «Скидельский сахарный комбинат имени П. С. Калинина»). Согласно этому же постановлению на могиле П. З. Калинина установлен памятник.

Примечания

Литература 
 Калінін Пётр Захаравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн., 1998. — Т. 7. — С. 466—467.
 Калинин Пётр Захарович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. — Мн., 2006. — Т. 3. — С. 841.
 Петр Захарович Калинин // Память: историко-документальная хроника Шумилинского района / редкол.: И. П. Шамякин [и др.]. — Мн., 1985. — С. 511.
 Князьков А. С. Партизаны — генералы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 5. — С.104.

Ссылки 
 Биография на сайте белорусского государственного музея Великой Отечественной войны
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&A0B/d49b5d15/index Биография на сайте www.az-libr.ru]
 Биография на сайте sensusware.ru
 Биография на сайте Витебской областной библиотеки

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Первые секретари Гродненского обкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Члены ЦК КП Белоруссии
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Вилейского обкома КП Белоруссии
Министры автотранспорта БССР
Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании